Передок — місце для кучера у візку, екіпажі, взагалі передня частина воза, візка, екіпажа.
 Передок — колісний, зчеплений з лафетом візок, яким перевозять гармати.
 Передок — передня частина деяких сільськогосподарських машин у вигляді візка, до якого приєднують різні знаряддя (плуги, борони, сівалки)
 Передок — передній край оборони.
 Передок або головка — частина взуття (чобота, черевика), що облягає підйом та передню частину ноги.